Ненасытная:
 «Ненасытная» — американский порнофильм 1980 года.
 «Ненасытная» — американский хоррор 2006 года режиссёров Чака Концельмана и Кэри Соломона.
 «Ненасытная» — американский сериал 2018 года от Netflix.